

Бунтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Бунтон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі